Международный аэропорт Удонтхани (),  — аэропорт совместного базирования, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Удонтхани (одноимённой провинции, Таиланд). Находится под управлением государственной компании Аэропорты Таиланда и Королевских военно-воздушных сил Таиланда.

Общие сведения 
Международный аэропорт Удонтхани расположен на высоте 176 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу 12/30 размерами 3048х45 метров с асфальтобетонным покрытием.

В современном периоде аэропорт обрабатывает регулярные рейсы в оба международных аэропорта Бангкока: Донмыанг и Суваннапум, а также в международный аэропорт Пхукет

В 2006 году услугами аэропорта воспользовалось 677 411 пассажиров.

Авиакомпании и пункты назначения

Военно-воздушные силы 
Помимо гражданской авиации международный аэропорт Удонтхани активно используется Королевскими военно-воздушными силами Таиланда. Здесь базируется 23-е авиационное крыло 2-й авиадивизии ВВС страны.

Примечания

Ссылки 
 Страница аэропорта на сайте Управления авиации Таиланда
 
 Udon Thani Airport Guide

Аэропорты Таиланда